FDV peut désigner :
 Fiji disease virus (en français, virus de la maladie de Fidji),  une espèce de phytovirus pathogène des cultures de canne à sucre.

FdV peut désigner :
  Fédération des Verts (en italien, Federazione dei Verdi), un parti politique italien écologiste et pacifiste.